Un ketch est un voilier à deux mâts et à gréement aurique, dont le grand mât est situé à l'avant.

Toponyme 

 Seltsé Ketch est un village du nord-ouest de la République de Macédoine.

Patronyme 

  (?-) est une actrice américaine.
Patronyme anglais